Джеймс Ходж (; 5 июля 1891 — 2 сентября 1970) — шотландский футболист, выступавший на позиции хавбек.

Футбольная карьера 
Начал карьеру в клубе своего родного города, «Стенхаусмюир». В мае 1910 года перешёл в английский «Манчестер Юнайтед». Вначале выступал за резервную команду. В основном составе «Юнайтед» дебютировал 17 апреля 1911 года в матче против «Уэнсдей», выйдя на поле на позиции правого хавбека. В следующем сезоне вновь играл за резервную команду, но с февраля 1912 года стал привлекаться к матчам первой команды, сыграв 10 матчей на позиции флангового хавбека. В сезоне 1913/14 был игроком основного состава, сыграв 29 матчей во всех турнирах. В сезоне 1914/15 его вытеснил из основного состава родной брат, Джон. В основном составе клуба Джеймс провёл пять «довоенных» сезонов, после чего официальные турниры были прерваны в связи с войной. Принимал участие в боевых действиях, был артиллеристом. После окончания войны вернулся в «Манчестер Юнайтед», отыграв ещё один сезон за клуб, выступая на позициях в нападении, и забил два мяча. Всего с 1911 по 1919 год провёл за «Юнайтед» 86 матчей и забил 2 мяча.

В декабре 1919 года за 1500 фунтов был продан в клуб «Миллуолл Атлетик», за который выступал до 1922 года. Впоследствии играл за «Норвич Сити» и «Саутенд Юнайтед».

Родной брат Джеймса, Джон, также играл за «Манчестер Юнайтед». Братья вместе выступали за клуб до войны, с 1913 по 1915 год.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 
 Профиль на сайте Football and the First World War 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Стенхаусмюир»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Саутенд Юнайтед»
Участники Первой мировой войны (Великобритания)